Колодя́жный — славянская фамилия. Женская форма Колодяжная.

Известные носители:

 Колодяжный, Арсентий Григорьевич (1906—1943) — Герой Советского Союза.
 Колодяжный, Василий Иванович (1925—2001) — советский военнослужащий пограничных войск КГБ СССР, генерал-майор (1967 год).
 Колодяжный, Виктор Викторович (род. 1953) —  российский муниципальный и хозяйственный деятель, почётный гражданин Сочи.
 Колодяжный, Дмитрий Юрьевич (род. 1972) — член совета директоров компании «Кузнецов» (с 2011). Вице-президент ОСК по техническому развитию.
 Колодяжный, Иван Константинович (1920—1985) — генерал-лейтенант, начальник Завидовского госзаповедника.
 
 Колодяжный, Пётр Семёнович (1921—2005) — Герой Советского Союза.
 Колодяжный, Сергей Александрович (род. 1978) — кандидат технических наук, доцент, и.о. ректора Воронежского государственного технического университета.
 Колодяжный, Сергей Владимирович (род. 1961) — генерал-майор.

 Колодяжная, Валентина Сергеевна (1911—2003) — советский, российский киновед, историк кино, сценарист, педагог.

Примечания